Okręty US Navy o nazwie USS  "Warrington", pochodzącej od oficera US Navy Lewisa Warringtona, który pełnił funkcję tymczasowego Sekretarza Marynarki:
Pierwszy "Warrington" (DD-30) był zmodyfikowanym niszczycielem typu Paulding zwodowanym w 1910, który służył w czasie I wojny światowej i został wycofany ze służby w 1920.
Drugi "Warrington" (DD-383) był niszczycielem typu Somers zwodowanym w 1937 i zatopionym w 1944 podczas Wielkiego Huraganu Atlantyckiego.
Trzeci "Warrington" (DD-843) był niszczycielem typu Gearing zwodowanym w 1945 i sprzedanym Tajwanowi w 1973 roku.

Warrington